Jindřich II. Bourbon, princ de Condé (1. září 1588 v Saint-Jean-d'Angély – 26. prosince 1646 v Paříži) byl syn Jindřicha I. Bourbona, prince de Condé a jeho druhé manželky Charlotty de la Trémoille.

Život 
Jindřich byl svou matkou vychován v katolické víře, ale v roce 1597 přestoupil ke kalvinismu.

V roce 1609 se jeho manželkou stala Charlotte-Marguerite de Montmorency, dcera vévody Jindřicha I. de Montmorency, o kterou se zajímal i král Jindřich IV. Condé proto poslal svou ženu do ciziny a musel poté sám před královým hněvem odejít. Po zavraždění Jindřicha IV. v roce 1610 se vrátil zpět do Francie a dostal se do konfliktu s regentkou Marií Medicejskou a jejím oblíbencem Concinim. Po otevřeném odporu v roce 1616 byl na tři roky uvězněn.

Poté podporoval krále, bojoval proti hugenotům a vedl roku 1638 úspěšné tažení proti Španělsku. Po smrti kardinála Richelieu se stal členem regentské vlády za Ludvíka XIV. Zemřel velmi bohatý, neboť zdědil velkou část majetku po svém švagrovi Jindřichu II. de Montmorency, který byl v roce 1632 popraven za povstání proti kardinálovi Richelieu.

Měl tři děti:

 Anne Geneviève (28. srpna 1619 – 5. dubna 1679), ⚭ 1642 Jindřich II. Orleánský, vévoda z Longueville (6. dubna 1595 – 11. května 1663)
 Ludvík Bourbon (8. září 1621 – 11. prosince 1686), kníže z Condé, ⚭ 1641 Claire-Clémence de Maillé-Brézé (25. února 1628 – 16. dubna 1694)
 Armand Bourbon-Conti (11. října 1629 – 26. února 1666), kníže z Conti, ⚭ 1654 Anna Marie Martinozzi (1637 – 4. února 1672)

Reference

Externí odkazy 
 
  Jindřich II. Bourbon na Encyclopædia Britannica

Bourbon-Condé
Knížata z Condé
Francouzští válečníci
Osobnosti třicetileté války
Francouzské osobnosti 17. století
Narození v roce 1588
Narození 1. září
Úmrtí v roce 1646
Úmrtí 26. prosince
Úmrtí v Paříži
Muži